Iwan Wiaczesławowicz Karaułow (ros. Иван Вячеславович Караулов, ur. 23 czerwca 1980 w Leninogorsku) – kazachski skoczek narciarski.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutował w 2002 w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. W 2004 pierwszy raz wziął udział w konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Zajął tam 31. miejsce. Rok później na Uniwersjadzie w Innsbrucku zajął 12. i 18. lokatę. W tym samym sezonie zdobył pierwsze punkty Puchar Świata podczas konkursu w Oslo. Jego najlepszą pozycją w Pucharze Świata jest 15. miejsce w Sapporo. Dotychczas jego największym sukcesem w Pucharze Kontynentalnym jest 10. miejsce na skoczni Brotterode w sezonie 2004/2005. Pokonał wówczas m.in. Jussiego Hautamäkiego i Jannego Happonena. Najdłuższy skok w karierze oddał w 2010 w Oberstdorfie (174 m).

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Karaułowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 29. miejsce (K-90), 35. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – nie zakwalifikował się (K-90)
 2009  Liberec – nie zakwalifikował się (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)

 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – 11. miejsce (K-90), 11. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 11. miejsce
 2009  Liberec – 12. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2010  Planica – 36. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 91.
 sezon 2005/2006: 54.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 53.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 47.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980